VLB peut faire référence à :
 VLB Berlin
 Le Vesa Local Bus, ou VLB ou VL-Bus, est un bus local conforme à la norme VESA ;
 Le VBL (Véhicule blindé léger) ; 
 VLB éditeur.

Patronyme 

 Victor-Lévy Beaulieu, écrivain québécois.